Tarsicius či Tarcisius je staré latinské jméno. Početnost užívání té které verze jména se v různých jazycích liší, např. v anglicky mluvících zemích převažuje varianta Tarcisius, čeština zase používá téměř výhradně tvar Tarsicius. Jméno a jeho odvozeniny je stále živé mezi katolíky a v románských jazycích, k čemuž přispívá úcta ke sv. Tarsiciovi, patronu ministrantů.

V Česku jde o jméno raritní, v roce 2007 je nosili tři obyvatelé nebo registrovaní cizinci, další tři pak nesli variantu Tarsicio.

Známé osobnosti 

 sv. Tarsicius – mučedník ze starověkého Říma
 bl. José Sánchez del Río – mexický mučedník, Tarcisio byla jeho přezdívka

 Tarcisio Bertone – kardinál státní sekretář
 Tarcisio Burgnich – italský fotbalista
 Tarcísio Feitosa da Silva – brazilský ekologický aktivista
 Tarcísio Meira – brazilský herec
 Tarcisius Ngalalekumtwa – tanzanský biskup
 Tarcisius Gervazio Ziyaye – arcibiskup a metropolita blantyrský (Malawi)

Ostatní použití jména 
 Tarsicius – časopis pro ministranty

Reference 

Mužská jména